Алушта:
 Алушта — город республиканского подчинения в Крыму.
 Алушта — муниципальное образование в статусе городской округ в составе Республики Крым, Российская Федерация.
 Алушта — винодельческое предприятие, расположенное в Алуште в Крыму:
 Бастардо десертное Алушта — красное десертное вино.
 Каберне Алушта — марочное красное столовое сухое вино.
 Семильон Алушта — марочное белое столовое сухое вино.
 Столовое красное Алушта — марочное столовое красное вино.
 «Алушта» (83т633) — программы автоматизированного информационного ресурсного обеспечения Минобороны России в области военно-финансового обеспечения личного состава.
 Алушта-Су — река на Южном берегу Крыма.

См. также 
 Алуштит
 Алустон (крепость)
 Алустон (дерево)
 Алустон-ЮБК